Городенки — название нескольких населённых пунктов:
 Городенки — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Городенки — деревня в Ленинском районе Тульской области.